Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Breda in de provincie Noord-Brabant.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Princenhage, geannexeerd door Breda in 1942
 Lijst van burgemeesters van Ginneken en Bavel, geannexeerd door Breda in 1942
 Lijst van burgemeesters van Nieuw-Ginneken, geannexeerd door Breda in 1997
 Lijst van burgemeesters van Prinsenbeek, geannexeerd door Breda in 1997
 Lijst van burgemeesters van Teteringen, geannexeerd door Breda in 1997

Breda